De Peugeot 605 is een model in de hogere middenklasse van Peugeot. Het werd gebouwd tussen 1989 en 1999 in het Oost-Franse Sochaux. De 605 heeft twee voorgangers: de Peugeot 604 en de Peugeot 505. In 2000 werd dit model opgevolgd door de Peugeot 607.

De Peugeot 605 werd op hetzelfde chassis gebouwd als de Citroën XM. De 605 was door Pininfarina getekend en had dan ook wel wat stylingskenmerken van de Alfa Romeo 164. Een succes is de 605 nooit geweest. Volgens critici was dit te wijten aan het goedkoop overkomende interieur en qua styling leek de auto te veel op de kleinere Peugeot 405.

Geleverde motoren

Benzine motoren

Diesel motoren

Tijdlijn modellen van Peugeot 

605
Hogere middenklasse